Nikanor (Νικάνωρ, „Der Sieger“, lateinisch Nicanor) ist der Name diverser Personen aus dem antiken Griechenland:

 Militärpersonen unter Alexander dem Großen und den Diadochen:
 Nikanor (Sohn des Parmenion)
 Nikanor (Hetairos)
 Nikanor (Admiral)
 Nikanor (Satrap)
 Nikanor aus Stageira
 Nikanor (Ägypten)
 Nikanor (Gandhara)

 Andere Griechen:
 ein Bruder Kassanders, getötet von Olympias von Epirus
 Bankier aus Oxyrhynchos, dessen Archiv aus der Zeit um 250/40 v. Chr. erhalten ist
 Unternehmer aus Koptos, siehe Nikanor-Archiv
 ein Schüler des Epikur, siehe Nikanor (Schüler des Epikur)

 seleukidische Funktionäre während des Makkabäeraufstandes:
 Nikanor war ein Finanzbeamter, der für die königlichen Einkünfte in Samaria zuständig war (Flavius Josephus ant. Iud. 12,261).
 ein Führer zypriotischer Rebellen (2. Makkabäer 12,2)
 Nikanor (Sohn des Patroklos)
 Nikanor (Freund des Demetrios)

 Grammatiker:
 Nikanor aus Kos
 Nikanor aus Kyrene
 Nikanor aus Alexandria

 Künstler und Handwerker:
 Nikanor aus Paros, griechischer Maler des 5. Jahrhunderts v. Chr.
 Nikanor aus Magnesia, griechischer Bildhauer

 Personen aus römischer Zeit
 einer der sieben Diakone, die von den Jüngern der Jerusalemer Urgemeinde auf Anregung der Apostel zu deren Unterstützung ausgewählt wurden, siehe Nikanor (Diakon)
 ein Freund des Augustus, siehe Gaius Iulius Nicanor
 Militärtribun Vespasians in Judäa, siehe Nicanor (Militärtribun)

Moderne Personen mit dem Namen Nikanor/Nicanor sind:

 Bischof von Athen (1574–1592), siehe Nicanor (Bischof)
 1866–1869 orthodoxer Patriarch von Alexandria, siehe Nikanor (Patriarch)
 Aleksandr Ivanovič Brovkovič, Erzbischof von Odessa (1827–1890), siehe Nikanor (Bischof)
 Nikanor Abramowitsch (1883–1969), ukrainischer Erzbischof
 Nicanor Abelardo (1893–1934), philippinischer Komponist
 Nicanor Perlas (* 1950), philippinischer Soziologe und Umweltaktivist
 Nicanor Duarte Frutos (* 1956), paraguayischer Politiker
 Nicanor Parra (1914–2018), chilenischer Lyriker und Musiker, Bruder von Violeta Parra
 Nicanor McPartland, bürgerlicher Name von Julio Antonio Mella (1903–1929)
 Nicanor Mutiloa e Irurita, Bischof von Tarazona
 Nicanor Zabaleta (1907–1993), spanischer Harfenist

Nicanor ist der Familienname folgender Personen:
 Hilma Nicanor (* 1956), namibische Politikerin